Рохля:

 Рохля — сленговое название вилочной тележки (название происходит от наименования фирмы Rocla, тележки которой одними из первых появились в СССР). 
 Рохля — разговорное, неодобрительное название медлительного, нерасторопного человека.

См. также 
 Размазня

Уничижительные обозначения людей